Crkva na Gradini u Solinu
Crkva na Gradini kod Jelse